Колтаново — название населённых пунктов в России:
 Колтаново — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Колтаново — деревня в Велижском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.